Иоганн Дойчман (, 10 августа 1625 год — 12 августа 1706 год) — немецкий философ, лютеранский теолог. Преподаватель на кафедре теологии, а впоследствии и ректор Виттенбергского университета. Под влиянием работ Иоганн Дойчмана находился политический деятель, мемуарист, издатель и переводчик — Даниэль Крман.

История 
Иоганн Дойчман родился в семье придворного оценщика Иеремия Дойчмана и Анны Дойчман (по матери —Ланген). В юношестве пошёл в школу в Йютерборге. В июне 1645 года поступил в университет Виттенберга. В 1649 году добыл степень магистра философии и начал читать лекции. В 1655 году отправляется в длительное путешествие по университетам Германии, Республики Соединённых провинций, Дании, где читает лекции по теологии. В 1657 году назначен доцентом факультета теологии при Виттенбергском университете. Степень доктора в области теологии Иоганн получил в 1658 году. В 1688 году он занимает должность главного профессора богословского факультета., а после и пост проректора замковой церкви в Виттенберге. В период с 1670 по 1704 год занимал должность декана факультета теологии.

Семья 
Иоганн Дойчман связал себя узами брака 2 июня 1657 с Анной Катариной Калов, дочерью Абрахам Калова.

В этом брака были рождены следующие дети:
 Регина Доротея Дойчман ();
 Катарина Элизабет Дойчман ();
 Анна Цицилия Дойчман ();
 Йохан Абрахам Дойчман ();
 Поликарп Абрахам Дойчман ();
 Абрахам Генрих Дойчман ();
 Абрахам Поликарп Дойчман ().

Работы 
 Apologia Augustanae Confessionis.
 Methodica repetitio Confessionis Augustanae.
 Synopsis Theologiae Biblicae 1684.
 Examen controversiarum Socinianarum. Disp. XX 1671.
 Explicatio Symboli Apostolici.
 Consideratio liborum Symbolicorum s. Symbolographia in IX. Dispp.
 Theologia Positiva.
 Panoplia Augustanae Confessionis 1693.
 Abelis Theologiae Compendium Biblicum.
 Controversiarum Papisticarum secundum Augustanae Confessionis methodum examen, Dispp. XXV. 1671.
 Harmonia Evangelico Mosaica.
 Festum genethliacum protoplatorum 1693.
 Methodica praeeipuorum articulorum fidei secundum ordinem symbolicum Articulorum Smalcaldicorum repetitio.
 Meditationes sacrae in historiam Dominicae Passionis 1669 (1678).
 Compendium Theologiae Hutteranum, Analytico- Exegeticum 1665.
 Dissertationes IX. De attributis divinis 1653.
 Exercitationes biblicae de veris & genuinis Christianis 1685.
 De mysterio SS. Trinitas ante Christi publicatum praeconium a primis N. T. Fidelibus cognito & Credito Dissertationes X. 1685.
 Absurda Novatas 1667.

 Der Theologen zu Wittenberg Christ=Lutherische Vorstellung in deutlichen Lehrsätzen und unrichtigen Gegensätzen D. Speners 1695.
 Der Theologischen Facultät zu Wittenberg abgenötigte Antwort auf D. Speners aufrichtige Ubereinstimmung mit der Augspurgischen Confeßion gegen die Wittenbergischen Theologos 1696.
 Der Theologen zu Wittenberg Gnadenfrieden und Freuden volles Gewissen in dem Heil. Geist über das in der That und Warheit unfreudige und unruhige Gewissen Hernn Phillip Jacob Speners, 1696.
 Der christ. Lutherischen Kirche Predigerbeichte und Beichtstuhl von dem grossen Jehova Elohim im Paradiese gestifftet 1698.
 Ablehnung der ihm imputirten Meinung vom Gnadentermin 1700.
 Anhang vom Termino peremtorio 1701.

 De conscientia bona & mala 1655.
 De sepultura Jesu 1661 (1668).
 De patriarchali Mesliae desiderio ad Gen. XLIX 1662.
 De sessione Christi ad dextram Dei 1654 (1668).
 De persona Christi ad Col. II. 9. 1664.
 De mysterio incarnationis ad Gen. III. 5. 1664.
 Examen synopticum mataeologiae Socinianorum 1664.
 De legitimo B. Lutheri ministerion 1665.
 De praedestinatione 1665.
 De syncretismo Paradisiaco 1667.
 De Deo uno 1667.
 De baptismo principali, ad Matth. III. 15. 1667 (1672, 1680).
 Examen mataeologiae Reformatorum 1667.
 De fecta Naturalistarum 1667.
 De Deitate Spiritus 1667.
 Examen apologeticum castigationis Calixtime Deo uno 1667.
 Votum Patriarchae Jacobi Gea. XXVII. 20. 1668.
 De peccato in filium hominis & Spiritum S. 1668.
 De proprietatibus passionis & mortis paradisiacis 1669.
 De Goele resusciato 1669.
 Anti-Crocius s. Apologia Augustanae Confessionis Anti Crociana 1670.
 Ordo filiorum Noae Sem, Cham & Japher 1671.
 De sceptro Jehudae non auferendo ante adventum Mesliae 1673 (1699).
 De oraculis Mosaicis cum Evang. Dom. XVL. XVII. XIIX harmonicis 1673.
 De nativitate Salvatoris nostri 1674.
 In Habac III. 15-17 1674.
 De mendis Scripturae S. V. & N. T. 1675.
 Vindiciae Pomarianae de incarnationatione filii Dei quoad divinam τοϋ λόγου naturam 1676.
 De reciminandi more 1676.
 De derelictione Christi in cruce 1677.
 De luce ministerali ad Matth. V. 14. 1677.
 De tribus tentationibus, quibus Christum Satanas aggressus est. 1679.
 Dissensus Lutheranorum & Pontif. Circa nonnulla fidei christianae Capita 1679.
 De petra ecclesiae 1679.
 De porta angusta 1680.
 De elencho nominali contra haereticos 1680.
 Apostiolica resurrectionis Christi mnemosophia 1681.
 De libris Scripturae S. Apocryphis. 1682.
 De novissimis in genere 1682.
 De custodia angelorum 1682.
 De custodia angelorum 1682.
 De oraculo divino, Apoc. V. 5-7. 1682.
 Christologia prophetica, ad Jes. LXI. 1-3. 1682.
 De ordine ecclesiatico 1683.
 De bonis operibus 1683.
 De gloriosa damnatione filii hominis 1683.
 De solicita christianorum in Deo 1683.
 De mysterio SS. Trinitas ex articulo creationis 1683.
 De Luthero, angelo apocalyptico 1683.
 Divinae benedictionis promptuarium, Num. VI. 24. fq. 1684de corona fidelium immarcessibili 1684.
 De Jehova Elohim provisore, Gen. II 18. 1685.
 Theologia Melchisedechiana 1685.
 De scrutinio sacrae Scripturae 1685.
 Theosophia & Triadosophia 1685.
 De aulae humanae fundatore, ad Gen. I. 9. 10. 1686.
 Paradisiaca Adami Theologia ex Dei nomine Jehova Elohim, Gen. II. 1-7. 1686.
 Antropologia Mosaico Theologica ad Deut. VI. 4. 1686.
 De Judicibus a Deo per Mosen constitutis. 1686.
 Διχαςοσο Φία Mosaica s. Doctrina sacra de Mosis symbolo 1686.
 De baptismi doctrina 1686.
 De mysterio electionis 1686.
 De libris in judicio extremo aperiendis 1686.
 De conitione Dei naturali in genere 1687.
 De verbo Dei naturali in genere 1687.
 De verbo Dei primario & perpetuo, christianae reformationis principio 1688.
 Christologia ante Christologiam 1688de scripturae potestate interpretandi & normandi 1688.
 De generatione filii Dei a parte 1688.
 Δείπυου ίδιου Corinthiorum s. Communio privata, ad I. Cor. XI. 20-22. 1688.
 De voluntate Dei ad I. Thess. V. 18. 1688.
 De firmitate pariter & fidelitate Scriptuarae S. 1688.
 Unitrinitas Deitatis personalis 1689.
 De passione & morte Christi 1689.
 De immensitate Dei 1689.
 De Adamo primo & catholico Theologo, vereque Paradisiaco & Lutherano, in schola Dei formato & informato 1689.
 De animae nobilitate quaestionum quadriga, 1690.
 De vita spirituali Adami Gen. III. 20. 1690.
 De veris & genuinis Christianis 1690.
 De justisicationis in V & N.T. ratione una eademque, ad Psalm XXXII. 12 & Rom IV. 7.8. 1691.
 Mons domus Domini praeparatus & elevatus ad Jes. II. 2-4 1691.
 De confessione Thomae 1691.
 De Christo legislatore non novo 1692.
 Pentecostalis Pnevmatologia Paradisiaca 1692.
 De causa justsicationis nostrae organica ad Gen. XV. 6. 1692.
 Triadosophia, Matth. VI. 9-12. 1692.
 Consicta gratiae convertensis irresistibilis 1692.
 De lege Dei paradisiaca, Gen. II. 16. 17. 1693.
 De porta clausa soli Jehovae pervia, Ezech. XLIV. 2. 1693.
 De primaeva mentis humanae persectione 1693.
 De vera pietate ejusque promissione 1693.
 De panacaea officinae farcae ad I. Joh. I. 7. 1693.
 Symbolum apostolicum Adami protoplasti 1694.
 Antiquissima Theologia Positiva primi Theologi protoplasti 1694.
 De Christo Jesu, sacerdote aeterano 1694.
 De Spiritus S, regno gratiae 1695.
 De viribus homnis animalis ad sui restitutionem 1695.
 De amore, legis observatione conspicua 1695.
 De Jehova Elohim, spiraculum vitarum inspirante, Gen. II. 7. 1696.
 De femine mulieris in viro Jehova, Gen. IV. I. 1697.
 Pansophiae christianorum speculum in Paulina Christi crucifixi pansophia, ad I. Cor. II. 2. 1697.
 De fortibus biblicis 1698.
 De christo homini communicata potestate remittendi peccata 1698.
 De peccati natura 1699.
 Harmonia harmoniarum in Jehova Elohim ex historia creationis & benedictiones 1700.
 De passionis & mortis Christi efficacia 1700.
 De Jubilaeo catholicae benedictionis, ad Num VI. 22. 26. 1700.
 Totius apostolici collegii solenne Christologias symbolum, ad Matth. XVI. 13.17.1700.
 De justificatone fidei, quaejad omnes pervenit homines, ad Rom. V. 18. 1700.
 De magistratu politico ceu ordine vere divino ejusque potestate 1700.
 De Jubilaeum apostolicae praedestinationis, ad Eph. I.3.sq. 1700.
 De peccato in Spiritum S. 1700.
 Jubilaeum christologio- apostolico catholico ecclasiastico-symbolicum, ad I. Pet. III 18.sq. 1700.
 Universa Christologia in notabili titulo silii homnis 1701.
 Christologias slutiserae compendium, paradisiacum 1704.
 Christologia passionalis 1704.
 In Gen. XXXII.9.
 In Gen. XXII.24-30.
 De conservatione creaturarum.
 Theologia Mosaica specialiter sic dicta.
 Authenticum Mosaica legis compendium.
 De providentia Dei circa hominem intuitu matrimonii.
 De authentia Scripturae S.
 Secunda Triadosophia.
 De Trinitate, ad Psalm. LXVII. 7.8.
 De homine peccatore.
 Theses authenticae sacramentales. Meritum destructum Christianorum.
 De conscientia intemerata ministri ecclesiae.de Spiritus S. Gemitu inenarrabili.
 De onomatologia Theologica.
 De festo adscensionis Davidico Paulini.
 De defectione spirituali ad castra tenebrarum. Resp Ernst Heinrich Wackenroder.
 Pyramis Wittebergensis.

Примечания

Литература 
 Michael Ranfft: Leben und Schriften aller Chursächsischen Gottesgelehrten. Wolfgang Deer, Leipzig 1742.
 Walter Friedensburg: Geschichte der Universität Wittenberg. Verlag Max Niemeyer, Halle (Saale) 1917.
 
 Kenneth Appold: Religion in Geschichte und Gegenwart. Band 4, Seite 771.
 
 Johann Samuel Ersch und Johann Gottfried Gruber: Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste. Teil 24, Seite 299.

Лютеранские теологи
Выпускники Галле-Виттенбергского университета